Primera División 1956 (Chili)
 Primera División 1956 (Argentinië)
 Primera División 1956 (Uruguay)
 Primera División 1956 (Paraguay)
 Primera División 1955/56 - Spanje